Stöwsand ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Stöwsand (1911–1996), deutscher Journalist
 Thomas Stöwsand (1947–2006), deutscher Musikproduzent

Siehe auch:
 Stövesand
 Stoevesandt
 Stuyvesant